Cry — второй студийный альбом американской эмбиент-группы Cigarettes After Sex, вышедший 25 октября 2019 года на лейбле Partisan Records. Продюсером был Greg Gonzalez. Выходу альбома предшествовал релиз сингла «Heavenly».

Об альбоме 
Фронтмен Грег Гонзалес сказал: «Мы сделали [Cry], чтобы просто запечатлеть момент, запечатлеть ощущение чего-то. И он несовершенен, но тот факт, что он несовершенен, означает, что это честное изображение. И это то, что для меня в нем идеально». Гонсалес также отметил, что рассматривает альбом как «фильм», поскольку он «снимался в потрясающем, экзотическом месте на Майорке, и в нем все эти различные персонажи и сцены сшиты вместе, но в конечном итоге он действительно о романтике, красоте и сексуальности».

Рассказывая о стиле группы, Гонсалес сказал, что после пережитых сердечных страданий музыка, которая ему нужна, была «очень нежной» и «очень спокойной, потому что внутренне я переживал такие потрясения. Музыка, которую я делаю, стала реакцией на жизнь, которая произошла».

Отзывы 

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 68 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic на основании 11 рецензий. Среди отзывов:, Exclaim!, Clash, The Guardian.
Алиша Мугал из Exclaim! назвала альбом «более мягким и уязвимым», чем дебютный альбом группы, и написала, что альбом «заставит вас плакать, потому что Гонсалес знает, что делает. Он катарсический, потрясающий, он пробудит ваши чувства, и его нельзя пропустить». С другой стороны, Тимоти Монгер из AllMusic заявил, что «для проекта, основанного на амурных и чувственных удовольствиях, Cigarettes After Sex кажется немного слишком одномерным».

Итоговые списки

Список композиций

Участники записи 
Cigarettes After Sex
 Грег Гонзалес — вокал, гитара
 Рэндалл Миллер — бас
 Яков Томский — ударные
 Филип Тьюбс — клавишные

Продакшн
 Грег Гонзалес — продюсер
 Craig Silvey — микширование
 Max Prior — дополнительный звукоинженер
 Greg Calbi — мастеринг

Обложка
 Рэндалл Миллер — графический дизайн
 Donovan Brien — дополнительный дизайн упаковки
 Alessandro Puccinelli — фото обложки (Mare 345 — Seascape)

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 Cigarettes After Sex, private session — live @ Paris — ARTE Concert (6 ноября 2019)

Альбомы США